Osoby o tym nazwisku:
 Alexandre-Ferdinand Godefroy – francuski fryzjer
 Denis Godefroy – francuski prawnik
 Gilles Godefroy – francuski matematyk